Harvey Stephens peut désigner :
 Harvey Stephens (1901-1986), acteur américain
 Harvey Stephens (1970-), acteur anglais, qui a joué le rôle de Damien dans La Malédiction (1976)